Wim Duisenberg, Nederlands politicus en bankier
 Gretta Duisenberg, Nederlands politiek activiste
 Pieter Duisenberg, Nederlands politicus